Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Guillermo García López 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Horna (Campione)
 José Acasuso (primo turno)
 Albert Portas (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Albert Montañés (secondo turno)
 Franco Squillari (primo turno)
 Galo Blanco (secondo turno)
 Marc López (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2003